Шишкин, Василий:
 Шишкин, Василий Алексеевич (род. 1927) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Шишкин, Василий Афанасьевич (1894—1966) — советский археолог и востоковед.
 
 Шишкин, Василий Михайлович (1921—1983) — Герой Советского Союза.